Kölderer ist der Familienname folgender Personen:

 David Kölderer von Burgstall († 1579), Bischof von Regensburg
 Jörg Kölderer (* um 1465/70; † 1540), ab 1494 Hofmaler und dann ab 1518 auch Hofbaumeister Kaiser Maximilians I.